Nikita Panin puede referirse a dos estadistas rusos diferentes:

Nikita Ivánovich Panin, político ruso del siglo XVIII.
Nikita Petróvich Panin, diplomático y político ruso, sobrino del anterior.